Aleksandar Aleksiev (acteur), Bulgaars acteur
 Aleksandar Aleksiev (wielrenner), Bulgaars wielrenner